

Захаровка — село, Железинський район, Павлодарська область

Захаровка — присілок, Нижньотагільський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Захарівка

ru:Захаровка